Prefekt kan syfta på:

Titlar/Ämbeten
 Prefekt (romerska riket) – (latin praefectus, av praeficere) var en person med en ledande funktion i romerska riket
 Praefectus praetorio – ursprungligen befälhavaren för den romerska kejsarens livgarde, efter 314 höga ämbetsmän praetorianprefekter i rikets förvaltning
 Praefectus urbis – ett ämbete i antikens Rom
 Praefectus castrorum – lägerkommendant i den romerska armén
 Praefectus civitatis – en militär administratör över nyligen errövade områden
 Prefekt (akademisk titel) – chef för en institution vid ett universitet eller en högskola; en ställföreträdande prefekt kan ibland ha titeln proprefekt.
 Prefekt (Romersk-katolska kyrkan) – föreståndare i Romersk-katolska kyrkan
 Prefekt (Albanien) – statens representant i en provins
 Prefekt (Frankrike) – högre fransk befattningshavare, den som är chef för en préfecture; motsvarar en landshövding i Sverige
 Prefekt (Italien) – statens representant i en provins
 Prefekt (Kamerun) – utsedd av presidenten för varje distrikt

Se även
 Apostolisk prefektur – en organisatorisk struktur i Katolska kyrkan
 Japans prefekturer
 Kinas prefekturer